Cinq navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Savannah, d'après la ville de Savannah :

l', une galère d'un canon lancée en 1799 ;
l', une fregate lancée en 1842 ;
l', un ravitailleur de sous-marins qui participe à la Première Guerre mondiale ;
l', un croiseur léger de classe Brooklyn qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un navire de ravitaillement en service de 1970 à 1995.

Voir aussi 
 NS Savannah
 SS Savannah

Savannah